Чемпионат США по фигурному катанию 2015 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной команды

Чемпионат четырёх континентов

Чемпионат мира

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Спортивные соревнования в Гринсборо